Hernen steht für:

 Hernen (Gelderland), eine ehemalige Gemeinde in der niederländischen Provinz Gelderland, siehe Wijchen

Hernen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Hernen, Abt des Klosters Werden